Књаз Милош се може односити на:

Милош Обреновић, кнез Србије
Књаз Милош (компанија), фабрика минералне воде која носи његово име

Види још 
 Павиљон Књаз Милош